Neotima är ett släkte av nässeldjur. Neotima ingår i familjen Eirenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Neotima